Женская сборная Швеции по кёрлингу — представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Состав 
Состав 2010-го года на играх в Канаде:
 Сесилия Эстлунд
 Сара Карлссон
 Анна Домей
 Лиселотта Леннартссон
 Сабина Краупп

Состав 2011-го года на играх в Дании:
 Анетт Норберг
 Сесилия Эстлунд
 Сара Карлссон
 Лиселотта Леннартссон
 Карин Рудстрём

Состав 2012-го года на играх в Канаде:
 Фредерик Хальстрём — тренер
 Маргарета Сигфридссон
 Мария Веннерстрём
 Кристина Бертруп
 Мария Прюц
 Сабина Краупп

Состав 2013-го года на играх в Латвии:
 Маргарета Сигфридссон
 Мария Прюц
 Кристина Бертруп
 Мария Веннерстрём
 Агнес Кнохенхауэр

Состав 2014-го года на играх в Канаде:
 Маргарета Сигфридссон
 Мария Прюц
 Кристина Бертруп
 Мария Веннерстрём
 Сара Макманус

Состав 2015-го года на играх в Японии:
 Маргарета Сигфридссон
 Мария Прюц
 Кристина Бертруп
 Сара Макманус
 София Мабергс

Состав 2018-го года ():
 Четвёртый (скип): Анна Хассельборг
 Третий: Сара Макманус
 Второй: Агнес Кнохенхауэр
 Первый: София Мабергс
 Запасной: Юханна Хельдин
 Тренер: Уэйн Мидо

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Универсиады

Примечания

Ссылки 
 Швеция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швеции

См. также 
 Мужская сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу
 Сборная Швеции по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу на колясках

Швеция
Кёрлинг в Швеции
Кёрлинг
Женский кёрлинг